Generäle ist:

 eine, besonders österreichische, Form des Plurals von General
 ein Computerspiel, siehe Command & Conquer: Generäle